Llançol té aquests significats: 
 Joan de Borja-Llançol de Romaní i de Montcada, el menor (1470-1500), cardenal valencià;
 Pere Lluís de Borja-Llançol de Romaní i de Montcada (1470-1511), cardenal valencià;
 Joan de Borja-Llançol de Romaní i Navarro d'Alpicat , el major (1446-1503), cardenal valencià; 
 Roderic Llançol i de Borja (1431-1503), religós valencià, papa amb el nom d'Alexandre VI.
 Calixt III, nascut Alfons de Borja i de Llançol (1378-1458), Papa de l'Església Catòlica de Roma
 Marqués de Llançol, títol nobiliari creat el 1690 per als barons de Gilet.
Cognoms catalans